Colombino ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Colombino (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Carlos Colombino (1937–2013), paraguayischer Architekt und Schriftsteller